Кристиа́н Фабиа́н Калье́хас Родри́гес (; 17 мая 1978, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник. В 1997—2001 годах выступал за сборную Уругвая.

Карьера

Клубная 
Кальехас начал профессиональную карьеру в клубе «Данубио» из родного города Монтевидео в 1995 году. Кристиан выступал за этот клуб в течение 7 лет, в ходе которых принял участие в 146 матчах, в которых забил 7 мячей. В 2003 году полузащитник перешёл в другой уругвайский клуб — «Феникс», за который выступал затем в течение 2 лет. Целый сезон в 2005 году Кальехас провёл за клуб «Пайсанду», в который перешёл по истечении контракта с «Фениксом».

В 2006 году полузащитник впервые оказался в Европе, подписав контракт со швейцарским клубом «Лугано», за который провёл 12 игр, в которых не забил ни одного гола. В этом же году Кристиан вернулся на родину, присоединившись к клубу «Расинг», за который отыграл (как и в «Лугано») 12 матчей и не забил ни одного гола. В 2007 году Кальехас решил себя попробовать в другом чемпионате, перейдя в парагвайский клуб «Олимпия». Но и в «Олимпии» полузащитнику не удалось забить ни одного мяча, выйдя на поле в 14 матчах.

В 2008 году Кристиан Кальехас вновь вернулся в Европу, перейдя в мальтийский клуб «Хибернианс», с которым в сезоне 2008/09 ему удалось впервые в своей жизни стать победителем какого-либо официального турнира, выиграв чемпионат Мальты. Поиграв в «Хиберниансе» до 2010 года, полузащитник вновь вернулся на родину, подписав контракт с клубом из второго дивизиона Уругвая «Дурасно», за который продолжает выступать до текущего времени.

В сборной 
Кристиан Кальехас начал свои международные выступления в сборной Уругвая из молодых футболистов до 20 лет, приняв участие в чемпионате мира среди молодёжных команд 1997, а в основной сборной дебютировал в 1997 году. Первым официальным для полузащитника турниром стал Кубок конфедераций 1997, на котором Кристиан принял участие в двух из пяти сыгранных матчей сборной — играх группового этапа с Чехией (2:1) и ЮАР (4:3). В матче с ЮАР Кальехасу удалось забить гол, который стал впоследствии победным для его команды. Этот мяч стал единственным для Кристиана в выступлениях за сборную.

Полузащитник также принимал участие в Кубках Америки 1999 и 2001, наиболее успешным из которых стал турнир 1999 года, на котором сборной Уругвая удалось выйти в финал, в котором команда Кальехаса уступила сборной Бразилии со счётом 0:3 и в итоге заняла второе место.

В 2001 году Кристиан прекратил свои выступления за сборную, отыграв в ней 14 матчей, в которых забил 1 гол.

Достижения 
  «Хибернианс»
 Чемпион Мальты: 2008/09

  Сборная Уругвая
 4-е место на Кубке конфедераций: 1997
 Финалист Кубка Америки: 1999
 4-е место на Кубке Америки: 2001

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Хибернианс»
Игроки ФК «Дурасно»